Wen-šu označuje:

 Wen-šu (bódhisattva) – čínské pojmenování bódhisattvy Maňdžušrího
 Wen-šu (klášter) – čínský buddhistický klášter
 Wen-šu-šan – čínská posvátná hora (hora Maňdžušrího)